Populist Party (1896), partit polític dels Estats Units d'Amèrica
 Populist Party (1984), efímer partit polític d'extrema dreta dels Estats Units d'Amèrica
 Parti populiste (2005) efímer partit polític francès, escissió del FN, que va afiliar-se el 2007 al l'Union Patriotique 
 Populist Party (Regne Unit), partit polític efímer britànic